Mulvihill ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mulvihill (1903–1970), US-amerikanischer Mediziner
 James Philip Mulvihill OMI (1905–1975), kanadischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Whitehorse